Серо Леон има више значења:

 Серо Леон (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Леон (Сан Марсијал Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Леон (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Леон (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику